Opslaget Løgstrup kan hentyde til flere forskellige artikler:

 Løgstrup (Lodbjerg Sogn) – en bebyggelse i Lodbjerg Sogn, Thisted Kommune
 Løgstrup (by) – en bebyggelse og et ejerlav i Fiskbæk Sogn og Vorde Sogn – Viborg Kommune
 Knud Ejler Løgstrup – en dansk teolog og filosof
 Theodor Løgstrup - en dansk præst